Charaktere steht für:

 Charaktere (Theophrast), literarisches Werk von Theophrastos von Eresos über verschiedene Charaktertypen

Siehe auch:
 Charakter (Begriffsklärung)